Laniger steht für:

 eine hauptsächlich im Tirol verwendete Bezeichnung für Jenische, siehe Jenische #Bezeichnungen

laniger (lateinisch laniger ‚Wolle tragend‘) als wissenschaftlicher Namenszusatz folgender Tierarten:
 Springbeutelmaus (Antechinomys laniger)
 Östlicher Wollmaki (Avahi laniger)
 Langschwanz-Chinchilla (Chinchilla lanigera)